Прангишви́ли () — грузинская фамилия. Известные носители:

 Прангишвили, Александр Северьянович (1909—1984) — грузинский психолог.
 Прангишвили, Арчил Ивериевич (род. 1961) — грузинский учёный в области систем управления, информатики и вычислительной техники, сын И. В. Прангишвили.
 Прангишвили, Ивери Варламович (1930—2006) — грузинский учёный в области систем управления, информатики и вычислительной техники.
 Прангишвили, Павел Яковлевич (1897—1966) — грузинский актёр и режиссёр.